Österreichische Fußball-Bundesliga 2011/2012 var den 100:e säsongen av österrikiska högstaligan i fotboll. Sturm Graz var inför säsongen regerande mästare men man lyckades inte försvara titeln, istället tog Red Bull Salzburg hem mästerskapstiteln.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabeller

Omgång 1–18

Omgång 19–36

Källor
Officiell hemsida 

2011/2012
Fotbollssäsongen 2011/2012
2011 i Österrike
2012 i Österrike